Nositelky jména Anežka Habsburská:
 Anežka Habsburská (1280–1364) – dcera krále Svaté říše římské Albrechta I. a manželka uherského krále Ondřeje III.
 Anežka Habsburská (1322) –  dcera krále Svaté říše římské Rudolfa I. a manželka saského kurfiřta Albrechta II.
 Anežka Habsburská (1392) – dcera rakouského vévody Leopolda I. a manželka slezského vévody Bolka II. Malého